Кубок африканских наций 1962 был третьим розыгрышем этого турнира. Он проходил с 14 по 21 января 1962 года в Эфиопии.

Отборочный турнир 
Сборная Египта квалифицировалась автоматически как победитель предыдущего розыгрыша.

Первый раунд 
  отказалось от игр,  вышел во второй раунд, в обоих матчах ему была присуждена техническая победа со счётом 2:0.

|}

Второй раунд 
  вышла во второй раунд, однако как хозяйка турнира получила путёвку автоматически.
  заменила во втором раунде отказавшийся .

|}

Финальный турнир

Стадион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

 3 мяча
  Менгисту Ворку
  Абделфаттах Бадави
 2 мяча
  Лучано Вассало
  Гирма
  Монсеф Шериф

Ссылки 
 Результаты на rsssf.com
 Страница на сайте КАФ

Примечания 

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1962 году
Январь 1962 года
Международные соревнования по футболу в Эфиопии
1960-е годы в Эфиопии